

Ethnonyme et langue 
 Dura, peuple himalayen du Népal
 Dura, langue himalayenne traditionnelle des Dura

Entomologie 
Dura Moore, 1879 est un genre de papillon de la famille des Erebidae.

Toponyme 
Dura est un toponyme qui peut désigner :
 Dura, le nom basque de la localité de Durana, situé dans la municipalité de Arratzua-Ubarrundia, dans la province d'Alava dans la Communauté autonome du Pays basque ;
 Duraj/Dura, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Kaçanik/Kačanik, district de Ferizaj/Uroševac (Kosovo) ou district de Kosovo (Serbie) ;
 Dura, une ville palestinienne située à 11 km au sud-ouest d'Hébron ;
 Dura, une chanson de Daddy Yankee.

Voir aussi